Дмитрий Волков:
 
 Волков, Дмитрий Аркадьевич (род. 1966) — пловец, неоднократный чемпион СССР, 4-кратный чемпион Европы, олимпийский медалист (1988, 1992).
 Волков, Дмитрий Борисович (род. 1976) — российский предприниматель, философ, меценат и деятель актуального искусства.
 
 Волков, Дмитрий Иванович (1871—1942) — святой Русской православной церкви, мученик.
 Волков, Дмитрий Николаевич (род. 1982) — актёр и музыкант, композитор.
 Волков, Дмитрий Петрович (1920—1996) — Герой Советского Союза. Примечания